Bolero steht für:

 Boléro, Orchesterwerk von Maurice Ravel (1928)
 Bolero (Musikstil), lateinamerikanische Musik-, Tanz- und Liedform
 Bolero (Tanz), volkstümlicher spanischer Paartanz
 Boléro (Chopin), Klavierstück von Frédéric Chopin (1834) 
 Bolero (Oper), komische Oper von Otto Schneidereit, Musik von Eberhardt Schmidt (1952)
 The Bolero, US-amerikanischer Kurzfilm (1973)
 Bolero (1983), deutscher Spielfilm von Rüdiger Nüchtern
 Bolero (1988), deutscher Zeichentrickfilm von Sieglinde Hamacher
 Ekstase (1984), US-amerikanischer Spielfilm von John Derek aus dem Jahr 1984 (Originaltitel)
 Bolero (Jacke), Jäckchen der spanischen Nationaltracht
 Bolero (Magazin), Schweizer Modezeitschrift 
 Bolero (Apfel), eine Apfelsorte
 Bolero (Kartoffel), eine festkochende Kartoffelsorte
 Bolero (Pferd), deutscher Dressurhengst 
 Bolero (Schiff), deutsches Flusskreuzfahrtschiff (2003)
 Bolero (Rebsorte), eine pilzwiderstandsfähige Rotweinsorte
 Seat Bolero, Konzeptfahrzeug von Seat (1998)

Siehe auch:
 Bolero Flamenco
 Operation Bolero